Toponica est un toponyme qui peut désigner :
Toponica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bela Palanka, district de Pirot ;
Toponica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Gadžin Han, district de Nišava ;
Toponica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Knić, district de Šumadija ;
Toponica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Malo Crniće, district de Braničevo ;
Toponica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Žitorađa, district de Toplica ;
Topanicë/Toponica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Kamenicë/Kosovska Kamenica, district de Gjilan/Gnjilane (Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (Serbie).